Адарнасе (; казнён в 887) — царь Абхазии приблизительно с 880 года до 887 года из династии Шавлиани. Сын узурпатора Иоанна Шавлиани, наследовал за ним трон Абхазии. В 887 году в Абхазию вернулся сын Димитрия II — Баграт I, казнил Адарнасе и вернул себе трон.

Ссылки 
 Абхазия — взгляд сквозь века

Цари Абхазии
Правители Азии IX века
Правители Европы IX века
Свергнутые монархи
Казнённые монархи
Казнённые в IX веке
Монархи, убитые в IX веке